Pîrlița, comune della Moldavia nel distretto di Fălești
 Pîrlița, comune della Moldavia nel distretto di Soroca
 Pîrlița, comune della Moldavia nel distretto di Ungheni